Severin Blindenbacher, né le  à Bülach, est un joueur suisse de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Severin Blindenbacher a débuté en Ligue nationale A en 2000, avec les Kloten Flyers. L'année suivante, il a été repêché en  au total par les Coyotes de Phoenix de la Ligue nationale de hockey, mais il a néanmoins évolué avec Kloten jusqu'en 2005. Il signe alors un contrat en faveur des ZSC Lions, avec lesquels il remporte un titre de champion de Suisse en 2008 et un titre de champion d'Europe en 2009.

En 2009, il rejoint le Färjestad BK, dans le championnat élite de Suède, l'Elitserien. Le , il signe un contrat en faveur de l'organisation des Stars de Dallas, dans la Ligue nationale de hockey, mais il joue 26 matches en Ligue américaine, dans le club-ferme des Stars de Dallas, les Stars du Texas, durant la saison 2010-2011. Il retourne en Suisse après une seule saison en Amérique du Nord et retrouve les ZSC Lions. Après une saison blanche en 2020-2021, il annonce sa retraite en août 2021.

Carrière internationale 
Il a participé avec l'équipe de Suisse aux championnats du monde 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 et 2013, ainsi qu'aux Jeux olympiques 2006 et 2010. Il devient vice-champion du monde en 2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 ||Kloten Flyers ||LNA ||27 || 0||2 ||2 ||17 ||9 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
|2001-2002 ||Kloten Flyers ||LNA ||38 ||1 ||3 ||4 ||22 || 10||0 ||2 ||2 ||10
|-
|2002-2003 ||Kloten Flyers ||LNA ||43 ||4 ||19 ||23 ||52 ||5 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2003-2004 ||Kloten Flyers ||LNA ||34 ||4 ||10 ||14 ||56 ||8 ||2 ||3 ||5 ||2*
|- 
|2004-2005 ||Kloten Flyers ||LNA ||41 ||10 ||15 ||25 ||66 ||5 ||1 ||3 ||4 ||10
|-
|2005-2006 ||ZSC Lions ||LNA ||44 ||2 ||7 ||9 ||68 ||10 ||4 ||0 ||4 ||6*
|- 
|2006-2007 ||ZSC Lions ||LNA ||39 ||6 ||12 ||18 ||54 ||7 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2007-2008 ||ZSC Lions ||LNA ||47 ||10 ||8 ||18 ||77 ||16 ||2 ||2 ||4 ||16
|-
|2008-2009 ||ZSC Lions ||LNA ||47 ||13 ||21 ||34 ||68 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2008-2009|| ZSC Lions|| LdC|| 3|| 2|| 0|| 2|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0||6
|-
|2009-2010 ||Färjestad BK ||Elitserien || 48|| 8|| 11|| 19|| 44|| 7||1 ||1 ||2 ||6
|-
| 2010-2011|| Stars du Texas|| LAH|| 26|| 1|| 9|| 10|| 10|| - || - || - || - || -
|- 
|2011-2012 ||ZSC Lions ||LNA || 40|| 5|| 17|| 22|| 77|| 15|| 0||4 ||4 ||16
|- 
|2012-2013 ||ZSC Lions ||LNA || 35|| 1|| 7|| 8|| 36|| 10|| 2|| 1|| 3|| 29
|- 
|2013-2014 ||ZSC Lions ||LNA || 50|| 1|| 12|| 13|| 44|| 18|| 1|| 3|| 4|| 16
|- 
|2014-2015 ||ZSC Lions ||LNA || 46|| 3|| 11|| 14|| 22|| 18|| 1|| 4|| 5|| 12
|- 
|2015-2016 ||ZSC Lions ||LNA || 46 || 3 || 22 || 25 || 28 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|- 
|2016-2017 ||ZSC Lions ||LNA || 43 || 8 || 15 || 23 || 54 || 5 || 0 || 0 || 0 || 27
|- 
|2017-2018 ||ZSC Lions ||LNA || 10 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || ZSC Lions || LNA ||30 || 0 || 4 || 4 || 20 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || ZSC Lions || LNA || 27 || 1 || 7 || 8 || 10 || -|| -|| -|| -|| -

| 2000 ||CM -18 ans || 7 || 0 || 0 || 0 || 8 || -3 || 
|-
| 2001 ||CM -18 ans || 7 || 2 || 3 || 5 || 10 || +4 || 
|-
| 2001||CM -20 ans || 7 || 0 || 0 || 0 || 10 || 0 || 
|-
| 2002 ||CM -20 ans || 7 || 0 || 0 || 0 || 4 || +2 || 
|-
| 2003 ||CM -20 ans || 6 || 2 || 3 || 5 || 4 || +2 || 
|- 
| 2003 ||CM || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 || -2 || 
|- 
| 2005|| JO || 3 || 0 || 2 || 2 || 2 || +2 || Qualifié
|-
| 2005 ||CM || 5 || 1 || 1 || 2 || 12 || -1 || 
|-
| 2006 ||JO || 6 || 0 || 1 || 1 ||6 || -1 ||  
|- 
| 2006 ||CM || 5 || 0 || 2 || 2 || 12 || -4 || 
|-
| 2007 ||CM || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 || -1 || 
|- 
| 2008 ||CM || 6 || 0 || 3 || 3 || 2 || -1 || 
|-
| 2009 ||CM || 6 || 0 || 2 || 2 || 6 || -5 || 
|-
| 2010 ||JO || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 || -1 || 
|-
| 2012 ||CM || 7 || 0 || 3 || 3 || 2 || -1 || 
|-
| 2013 ||CM || 10 || 0 || 1 || 1 || 12 || +2 || 
|-
| 2014 ||JO || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 ||

Notes et références 

Naissance en mars 1983
Naissance à Bülach
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur du EHC Kloten
Joueur du ZSC Lions
Joueur des Stars du Texas
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace